Andrzej Szczudlik (1900-1971), działacz robotniczy, członek PPS, PZPR, starosta sanocki, poseł na sejm PRL II kadencji
 Andrzej Szczudlik, profesor neurologii
 Tadeusz Szczudlik (1919-1995), robotnik, działacz piłkarski